Ordsall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Ordsall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire